Серге́й Миха́йлович Пе́нкин (род. 10 февраля 1961, Пенза, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор. Доцент кафедры эстрадно-джазового искусства факультета музыкального искусства Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета (МПГУ) (с 2015 года).

Репертуар Пенкина включает русские народные и авторские песни, романсы, оперные арии, популярные западные шлягеры. Известными в исполнении певца стали песни «», «Дождь осенний», «В другую весну», «Призрак оперы», «Caruso», «Триумф Дон Жуана», «Ария мистера Икс», «Живёт моя отрада», «Очи чёрные», «Я вас любил», «Вечерний звон» — всего более .

Пенкин — автор песен «Розовый сад», «Молитва», «Сверчок», «Ноктюрн», «Вспомни», «Вокализ № 3», «Последний шаг». С сольными концертами выступал на крупнейших эстрадных площадках России, включая Московский театр эстрады, Государственный Кремлёвский Дворец и «Крокус Сити холл». Пенкин является одним из наиболее известных и посещаемых зрителями певцов России, не удостоенных никаких государственных почётных званий.

Биография 
Сергей Пенкин родился 10 февраля 1961 года в городе Пензе.

Окончил пензенскую детскую музыкальную школу по классу фортепиано и флейты.

В 1979 году окончил Пензенское музыкальное училище.

В 1979—1981 годах проходил военную службу по призыву в рядах Советской армии. Сержант артиллерии. В армейском ансамбле «Алые шевроны» играл на тарелках, после стал вокалистом.

В 1986 году окончил московский Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу академического вокала. Параллельно с учёбой работал вокалистом в ресторанных ансамблях, ездил за границу в составе варьете ресторана московской гостиницы «Космос».

С середины 1980-х годов живёт в Москве. В первые годы работал дворником и параллельно выступал.

В 1988 году на гастролях в Евпатории Пенкин познакомился с Виктором Цоем и остальными участниками группы «Кино». Вместе они выступили в одном концерте, а Виктор Цой, к тому же, помог Пенкину с концертным костюмом, взяв в руки иглу и сшив блёстки на штанах. Кроме того, есть версия, что песню «Малыш» Виктор Цой сочинил под впечатлением от встречи с Сергеем Пенкиным.

Музыкальная карьера 
 1991 — вышел дебютный сольный альбом «Holiday», презентация которого состоялась в ГЦКЗ «Россия» на премьере программы «Покорение России».
 1991 — первый сольный концерт певца (2 декабря, киноконцертный зал «Октябрьский», Санкт-Петербург).
 1992 — большой сольный концерт в московском Театре эстрады.
 1994 — участие в финале национального конкурса «Евровидение».
 1994 — поездка в Лондон. Познакомившись с Питером Гэбриэлом на студии Real World, Пенкин получил предложение принять участие в большом концерте в Братиславе.
 2002 — участие в концерте, состоявшемся 8 ноября в культурном центре «Меридиан» в Москве, где Пенкин выступал в сопровождении оркестра Ю. В. Силантьева под управлением Мурада Кажлаева.
 2003 — автор песни «Feelings» Моррис Альберт пригласил Пенкина для участия в гала-концерте в Лондоне, где эту песню исполняют звёзды мировой эстрады.
 2003 — окончил Институт современного искусства с дипломом преподавателя эстрадно-джазового вокала.
 2006 — юбилейный концерт певца в честь его 45-летия (февраль, ГЦКЗ «Россия», Москва).
 2008 — запись совместного сингла «I Will Be With You» («Я буду с тобой») с Сарой Брайтман. Эта песня вошла в специальное российское издание нового альбома певицы «Symphony». Дуэт был записан на английском и русском языках.
 2008, сентябрь — участие в конкурсе «Суперстар 2008. Команда мечты». Шоу проходило на канале НТВ и представляло собой музыкальное состязание двух команд — сборной России и сборной СССР. По результатам зрительского голосования занял второе место.
 2009, февраль — два эксклюзивных концерта сольной программы «Classic» в сопровождении Большого Академического Эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Силантьева в Московском международном доме музыки.
 2010, 23 октября — «Музыкальный ринг НТВ». Участник первой программы — музыкального сражения «Сергей Пенкин против Лолиты Милявской». Стал победителем по результатам SMS-голосования.
 2011, февраль — юбилейный концерт в Государственном Кремлёвском дворце.
 2012, июль — концерт «Возьми с собой мою любовь» в рамках международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске на сцене Летнего амфитеатра.
 2013, март — май — участие в шоу перевоплощений «Один в один!». Созданные образы: Григорий Лепс, Владимир Пресняков-младший, Луи Армстронг, Лев Лещенко, Демис Руссос, Клавдия Шульженко, Николай Басков, Александр Градский, Элвис Пресли, Элтон Джон, Анне Вески, Томас Андерс.
 2015, февраль — большой концерт «Ностальгия» в «Крокус-Сити-холле».
 2016, февраль — большой юбилейный сольный концерт «Юбилейный концерт. 55лет» в «Крокус-Сити-холле».
 2016, июнь — участие в программе «Мой герой» на канале ТВ Центр.
 2016, июнь — премия  в номинации .
 2016, май — участие в концерте «Все звёзды майским вечером» с песней «Счастье близко».
 2016, февраль — май — участие в шоу перевоплощений «Один в один!». Созданные Пенкиным образы: Георг Отс, Алла Баянова, Валерий Ободзинский, Николай Басков, Эдита Пьеха, Лучано Паваротти, Илья Лагутенко, Тынис Мяги, Вячеслав Добрынин, Карел Готт, Алессандро Сафина, Николай Сличенко, Энгельберт Хампердинк, Сергей Дроздов.
 2021 — участие в проектах «Три аккорда» и «Маска» (приглашённый гость в образе легендарного Крокодила Гены).
 2021, июль — участие в XXX Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске (член жюри конкурса исполнителей эстрадной песни). 
 2022 — учреждение международного вокального конкурса Сергея Пенкина «Золотая октава»,  участие в I и II конкурсах "Золотая октава" (председатель жюри).

Семья 
 Мать работала в церкви уборщицей. Отец работал машинистом на железной дороге, ветеран Великой Отечественной войны.
 Младший из пяти детей:
 Старший брат Владимир умер в  от отравления некачественным спиртным.
 Сёстры Валентина и Раиса, живут в Пензе.
 В 2000—2002 годах состоял в браке с Еленой Проценко, английской журналисткой русского происхождения.

Факты 
 На ТВ впервые появился в сюжете Елены Макаровой.
 Исполнил партию Ленского в опере «Евгений Онегин» в постановке Днепропетровского театра оперы и балета.
 Благодаря своему диапазону голоса, охватывающему четыре октавы, попал в Книгу Рекордов Гиннесса.
 В детстве играл в хоккей, увлекается роликовыми коньками.
 Из собственных средств профинансировал строительство двух храмов-часовен в родном городе Пензе — Храма-часовни во имя преподобного Сергия Радонежского на Новозападном кладбище (в 2001—2003 годах), где похоронены его родители (Михаил и Антонина), и Храма-часовни во имя Всех Святых на Восточном кладбище (в 2009—2010 годах). 
 В ноябре 2015 года Служба безопасности Украины запретила Пенкину, всегда сторонившемуся политики, въезд в страну, что привело к отмене его запланированных концертов в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе. Причины запрета названы не были.
 В марте 2019 года Пенкин пополнил фонды Пензенской картинной галереи полотнами западноевропейских художников начала XX века: Д. Матев «Пейзаж» и Н. А. Бахман «Венеция. Колодцы».
 Содержит собственную частную школу вокала.

Творчество

Дискография 
 1991 — Feelings (LP)
 1991 — Holiday (LP)
 1992 — Странник в ночи (переиздан в 1994)
 1993 — Вспомни (переиздан в 1994)
 1994 — Возьми мою любовь
 1995 — Как много девушек хороших
 1996 — Не оставляй меня
 1997 — Танцующий ветер
 1997 — Триумф Дон-Жуана
 1999 — Мистер Икс
 2000 — День и ночь
 2001 — История любви (CD, Live, «Гала Рекордз»)
 2002 — Джаз-птица
 2002 — Чувства (коллекция из 10 CD, авторский сборник)
 2004 — Не забывай! (CD, «Гала Рекордз»)
 2005 — Чувства (DVD, Live 2003)
 2006 — «45» (DVD, Live, GL 30321)
 2008 — Мне не забыть тебя (2 x CD, «Гала Рекордз»)
 2009 — «Санкт-Петербург Live» (DVD, Live 2008)
 2009 — «Classic» (DVD)
 2010 — Greatest Hits live
 2011 — Duets (Дуэты)
 2013 — «Счастье близко»
 2013 — GRAND COLLECTION

Фильмография 
  — «Публикация» (фильм)
  — «Отель Эдем» (художественный фильм)
  — «Ка-ка-ду» (художественный фильм)
 1993 — «Анна: от 6 до 18» (документальный фильм)
  — «Новые бременские» (мультфильм) — озвучивание
  — «Игра на выбывание» (телесериал) — Олег Вольский
  — «Обречённая стать звездой» (телесериал) — камео
  — «Моя прекрасная няня» (телесериал) — камео
  — «Путейцы» (телесериал, 13 серия «SOS»)
  — «Бриллиантовая рука 2» (художественный фильм)
  — «Холодное сердце» (мультфильм) — Олаф (дубляж)
  — «Холодное торжество» (мультфильм) — Олаф (дубляж)
  — «Олаф и холодное приключение» (мультфильм) — Олаф (дубляж)
  — «Холодное сердце 2» (мультфильм) — Олаф (дубляж)

Видеоклипы 
 1999 — «Был день» (М. Орлов — Д. Миров)
 2000 — «Звёзды как слёзы» (В. Назаров)
 2000 — «Мелодия» (А. Пахмутова — Н. Добронравов)
 2001 — «Luna tu» (А. Бочелли — А. Сафина)
 2002 — «Танцы в полнолуние» (О. Воляндо — Ю. Старостина)
 2006 — «The Phantom of the opera» (С. Пенкин & Л. Луста)
 2013 — «Хочешь — поспорим?»
 2015 — «Музыка»
 2015 — «В другую весну»
 2015 — «Не спеши терять»
 2016 — «Полуночный дождь»
 2016 — «Дай мне шанс»
 2016 — «Сердце на осколки»
 2018 — «Полетели со мной»
 2019 — «Не друзья, не любимые»
 2020 — «Медиамир»
 2022 — «Не люби меня»

Награды 
 Лауреат премии «Овация» (1994).
 Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» (2013).
 Лауреат премии  в номинации  (2016).
 Премия Melon Rich («За вклад в открытие молодых талантов», 2016).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сергея Пенкина.  // penkin.ru
 

Певцы и певицы России
Певцы и певицы СССР
Певцы и певицы XX века
Певцы и певицы XXI века
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Музыканты ВИА «Поют гитары»
Награждённые Памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»